Il doppio del Bank Austria Tennis Trophy 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1996.

Ellis Ferreira e Jan Siemerink erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti contro David Prinosil e Michael Stich.

Evgenij Kafel'nikov e Daniel Vacek hanno battuto in finale 7–6, 6–4 Menno Oosting e Pavel Vízner.

Teste di serie
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (primo turno)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (campioni)
 Ellis Ferreira /  Jan Siemerink (quarti di finale)
 Libor Pimek /  Byron Talbot (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 1996
ATP Tour 1996